Ива́н Рома́нович Евко́ (1914—2005) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1952).

Биография 
Родился 10 ноября 1914 года в селе Жуковское Медвеженского уезда Ставропольской губернии, ныне Песчанокопского района Ростовской области.

С малых лет помогал отцу, работая с ним в поле. В начале 1930-х годов окончил курсы трактористов и начал работать на тракторе СТЗ. Затем правление колхоза отправило его учиться на комбайнера. С 1936 по 1941 годы работал на комбайне.

Участник Великой Отечественной войны с 22 сентября 1941 года. Был военным водителем, боевой путь начал под Сталинградом, закончил в Берлине.
 
В ноябре 1945 года вернулся на Жуковскую МТС. В 1951 году намолотил в сцепе двух комбайнов «Сталинец-6» за   зерновых и масличных культур.

Занимался общественной деятельностью. С 1956 по 1970 годы Евко был председателем Жуковского сельского потребительского общества. Потом снова пошел в комбайнеры, затем работал кочегаром в сельпо и колхозной пекарне.
 
Умер в 2005 году.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1952 года — за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1951 году, комбайнеру Ивану Евко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Был награждён медалью «За отвагу».

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 

 Жуковское сельское поселение — Историческая справка
 Евко, Иван Романович // Герои Труда Дона / Донская гос. публичная библиотека. — Ростов-н/Д, 2008—2014.

Комбайнёры